Moriarty ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Moriarty (* 1956), US-amerikanischer Game Designer
 Cathy Moriarty (* 1960), US-amerikanische Schauspielerin
 David H. Moriarty (1911–1989), US-amerikanischer Tontechniker
 Erin Moriarty (* 1994), US-amerikanische Schauspielerin
 Evelyn Moriarty (1926–2008), US-amerikanische Schauspielerin und Double von Marilyn Monroe
 Jaclyn Moriarty (* 1968), australische Schriftstellerin

 Jamie Moriarty (* 1981), US-amerikanischer Bobsportler 

 Michael Moriarty (* 1941), US-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler, Drehbuchautor und Schriftsteller
 Paul Moriarty (* 1964), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Philip Moriarty (* 1968), Professor für Physik an der University of Nottingham
 Richard Moriarty (* 1957), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Ross Moriarty (* 1994), walisischer Rugby-Union-Spieler

Moriarty bezeichnet:
 Moriarty (New Mexico), Ort in den Vereinigten Staaten
 Moriarty (Band), französische Cabaret-Folk Band mit US-amerikanischen Wurzeln
 (5048) Moriarty, Asteroid des Hauptgürtels
 Professor Moriarty, Romanfigur in zwei Sherlock-Holmes-Geschichten
 Dean Moriarty, Romanhauptfigur von Jack Kerouacs Unterwegs
 Mount Moriarty (Antarktika), Berg im Viktorialand, Antarktika
 Mount Moriarty (Vancouver Island), Berg in British Columbia